Дми́трий Петро́вич Гавра (род. 25 августа 1956 года, Ленинград) — российский социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор СПбГУ.

Заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ (2008).

Создатель институциональной теории общественного мнения и сферно-субстанциональной концепции внешнего имиджа государства.

Автор монографии «Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт».

Руководитель исследовательского проекта «Внешний имидж государства в глобальном информационном пространстве».

Координатор Инновационного образовательного проекта «Деловая журналистика и бизнес коммуникация» Национального проекта «Образование»(2006—2009).

Руководитель экспертного совета Балтийского губернаторского клуба.

С 2017 года президент "Ассоциации преподавателей по связям с общественностью" (АПСО)

Награды и премии 
 Премия Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации (2008).
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (24 апреля 2006 года) — за вклад в развитие журналистского образования и в связи с 60-летием факультета журналистики федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций

Журналисты России
Социологи России
Социологи по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета